Beroepen en functies
 Wachter (spoorwegen), wachter bij de spoor- en tramwegen.
 Brugwachter
 Sluiswachter
 Stadswacht
 Schildwacht
 Portier (beroep)

 Literatuur
 Anton Wachtercyclus, achtdelige romanserie van Simon Vestdijk
 De seinhuiswachter, hoorspel

 Bouwwerken
 De Wachter (sluis), sluis (lokaal bekend als Klief) in de slaperdijk ten noorden van Warffum.
 De Wachter (Zuidlaren), molen in Zuidlaren.
 De Wachter (Dilsen), molen in Dilson

 Overig
 Wachter (Eric Claus), beeld in Amsterdam
 Poortwachter, doorverwijspagina
 Wachter (bier), een Belgisch biermerk